

Cinema 
 Gran Premio – film del 1943 diretto da Giuseppe Musso e Umberto Scarpelli
 Gran Premio (National Velvet) – film del 1944 diretto da Clarence Brown

Letteratura 
 Il gran premio (National Velvet) – romanzo di Enid Bagnold del 1935

Musica 
 Gran Premio – singolo degli Albatros del 1977
 Gran Premio – album di Giuliano Palma del 2002

Sport 
 Gran premio di Formula 1
 Gran premio di motociclismo
 Gran premi di automobilismo

Televisione 
 Gran Premio – programma televisivo italiano del 1963
 Gran Premio – programma televisivo italiano del 1990

Pagine correlate 
Grand Prix